Gottgetreu ist ein Ortsname

 Gottgetreu, Ortsteil der Stadt Altenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen

und der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Gottgetreu (1821–1890), deutscher Architekt
 Moritz Gottgetreu (1813–1885), deutscher Architekt
 Erich Gottgetreu (1903–1981), deutsch-israelischer Journalist